El término Checoslovaquia puede referirse a:
La Primera República Checoslovaca: creada en 1918, en antiguos territorios del Imperio austrohúngaro, hasta que terminó en 1938, con la anexión de la región de los Sudetes a la Alemania Nazi.
La Segunda República Checoslovaca: creada en 1938 con el fin de la primera república tras la anexión alemana de los Sudetes, hasta que fue disuelta en 1939, con la invasión de Alemania de todo el territorio checoslovaco.
La Tercera República Checoslovaca: creada en 1945, con la rendición alemana en el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1948, cuando fue disuelta a causa del golpe de Praga
La República Socialista Checoslovaca: establecida en en 1948, con la victoria de los comunistas checoslovacos tras el golpe de Praga, y disuelta en 1990, con la Revolución de Terciopelo.